Stöpel oder Stoepel ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Stöpel (* 1967), deutscher Personalentwickler und Buchautor
 Franz Stoepel (1794–1836), französischer Musikkritiker, Schriftsteller, Pianist und Pädagoge
 Julia Stoepel (* 1979), deutsche Synchronsprecherin, Schauspielerin, Regisseurin und Dialogbuchautorin
 Karl Theodor Stöpel (1862–1940), deutscher Nationalökonom und Forschungsreisender
 Kurt Stöpel (1908–1997), deutscher Radrennfahrer
 Robert Stoepel (1821–1887), US-amerikanischer Komponist und Dirigent